Ла Гата има више значења:

 Ла Гата (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Гата, Лас Транкитас (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гата (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику